Юрий Даниилович Кладиенко (21 января 1935, Москва, РСФСР, СССР — 3 февраля 2000, там же, Россия) — советский и российский художник кино, киноактёр. Народный художник Российской Федерации (1998).

Биография 
Родился в 1935 году. В 1964 году окончил художественный факультет ВГИКа. С 1964 года — художник-постановщик киностудии «Мосфильм».

Фильмография

Художник 

 1961 — Маленькие истории о детях, которые... (совместно с Р. Мурадяном)
 1963 — Непридуманная история
 1965 — Мы русский народ (совместно с Н. Усачевым)
 1966 — По тонкому льду
 1967 — Анна Каренина (совместно с А. Борисовым)
 1969 — Чайковский (совместно с А. Борисовым)
 1970 — Кремлёвские куранты
 1972 — Укрощение огня
 1973 — Жизнь на грешной земле
 1974 — Москва, любовь моя
 1976 — Повесть о человеческом сердце
 1974—1977 — Хождение по мукам
 1980 — Антарктическая повесть
 1981 — Через Гоби и Хинган (совместно с О. Мягмаром)
 1983 — Рецепт её молодости
 1983 — И жизнь, и слёзы, и любовь
 1985 — Пришла и говорю
 1986 — Зонтик для новобрачных ‎ 
 1986 — Перехват
 1988 — Запретная зона
 1989 — Комедия о Лисистрате
 1992 — Бесы
 1994 — Хаги-Траггер 
 1995 — Орёл и решка

Актёрские работы 
 1962 — Путь к причалу — эпизод
 1995 — Орёл и решка— эпизод

Награды и звания 
 Народный художник Российской Федерации (31 августа 1998 года) — за большие заслуги в области искусства.
 Заслуженный художник РСФСР (25 февраля 1980 года) — за заслуги в области советского киноискусства.

Примечания

Ссылки 
 Кладиенко Юрий Данилович на megabook.ru 

Художники СССР
Персоналии:Мосфильм
Художники-постановщики СССР
Художники-постановщики России